Mnesarate ist:
 der ursprüngliche Name der griechischen Hetäre Phryne
 eine Gattung der Prachtlibellen, siehe Mnesarete (Gattung)